Wilhelm Dieckmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Dieckmann (Politiker, 1863) (1863–1933), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Dieckmann (Politiker, 1865) (1865–1938), Mitglied des preußischen Staatsrates 
 Wilhelm Dieckmann (Politiker, 1889) (1889–1947), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Dieckmann (Widerstandskämpfer, 1893) (1893–1944), deutscher Beamter und Widerstandskämpfer
 Wilhelm Dieckmann (Widerstandskämpfer, 1902) (1902–1934), deutscher Bergsteiger und Widerstandskämpfer